„Фолксваген Сироко“ (Volkswagen Scirocco) е модел спортни автомобили на германската компания „Фолксваген“, произвеждан в три отделни поколения през 1974 – 1992 година и отново през 2008 – 2017 година.

„Сироко“ е спортно купе с три врати и 2+2 места, базирано на съответните поколения на „Фолксваген Голф“. Той замества модела „Фолксваген Карман Гия“ и се ползва със значителен успех, подпомагайки утвърждаването на новия имидж на марката през 70-те години.

Бележки 

Сироко
Спортни автомобили